Устюгов Анатолий Александрович

Анатолий Александрович Устюгов (26 июня 1977, Усолье-Сибирское, Иркутская область, РСФСР, СССР — 27 сентября 2004, Москва, Россия). Российский хоккеист, нападающий, воспитанник хоккейной школы ангарского «Ермака». Хват клюшки — левый.

Карьера 
Родился в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области. Начал заниматься хоккеем в Ангарске в хоккейной школе местного клуба «Ермак». Позже переехал в Ярославль, где стал выступать в составе молодёжной хоккейной команды «Торпедо», а также дебютировал и за основную команду ярославцев.

На Драфте НХЛ 1995 года был выбран под общим 104-м номером в 4-м раунде командой «Детройт Ред Уингз».

В 1997 году выступал в составе нижегородского «Торпедо».

В 1998 году подписал контракт с хабаровским «Амуром», где прошли лучшие годы в карьере хоккеиста. На протяжении семи лет Анатолий стабильно выступал в основном составе хабаровчан и был одним из лидеров команды.

Сезон 2003/2004 начал в составе «Амура», однако по ходу сезона был командирован в «Локомотив», а заканчивал сезон в составе тольяттинской «Лады».

В сезоне 2004/2005 переехал в Москву, где подписал контракт с хоккейным клубом «Спартак», в котором прошёл предсезонную подготовку и проиграл до сентября.

Смерть 
Трагедия с хоккеистом произошла в ночь с четверга на пятницу 23 сентября 2004 года. На нападающего «Спартака» Анатолия Устюгова было совершено разбойное нападение. После вечерней тренировки, Устюгов по привычному маршруту отправился домой, поставил на стоянку машину, позвонил жене. Связь прервалась, а сам Анатолий домой так и не пришёл. Его обнаружили только утром, с разбитой головой, тяжкими телесными повреждениями и доставили в Первую градскую больницу в состоянии комы. Хоккеисту была сделана операция по трепанации черепа. Детали нападения выяснялись следствием. Как стало известно, у Анатолия похитили только мобильный телефон, не тронув деньги и другие ценности.

В понедельник утром, 27 сентября, когда Устюгов ещё был жив, официальный сайт ПХЛ опубликовал заявление ФХР и ПХЛ:

Федерация хоккея России и Профессиональная хоккейная лига глубоко возмущены преступными действиями подонков, нанесших тяжкие телесные повреждения форварду ХК «Спартак» (Москва) Анатолию Устюгову. Со своей стороны, ФХР и ПХЛ будут всячески способствовать деятельности правоохранительных органов по расследованию данного преступления и максимальному наказанию преступников, посягнувших на жизнь хоккеиста.

В понедельник днём Анатолий Устюгов скончался, не приходя в сознание. Как сообщила пресс-служба московского «Спартака», игра с казанским «Ак Барсом», запланированная на 27 сентября в 19:00, — состоялась. Перед матчем участники почтили память Анатолия минутой молчания, а его одноклубники сыграли с траурными повязками. Чествование ветерана «Спартака» Владимира Тюрикова, запланированное ранее, было перенесено на другой день.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Спартак» Москва